21. mistrovství Evropy  v basketbale proběhlo v dnech 9. – 19. června v Itálii.

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do tří čtyřčlenných skupin z nichž první dva týmy postoupily do finálové skupiny. Dva nejlepší týmy postoupily do finále, třetí a čtvrtý tým hrál o třetí místo. Družstva, která se umístila v základních skupinách na třetím až čtvrtém místě hrála ve skupině o 7. - 12. místo. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

O 1. - 6. místo 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

O 7. - 12. místo 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále

O 3. místo

Soupisky 

1.  SSSR

 Trenér: Alexandr Gomelskij

2.  Izrael

 Trenér: Ralph Klein

3.  Jugoslávie

 Trenér: Petar Skansi

4.  Československo

 Trenér: Pavel Petera.

5.  Itálie

 Trenér: Giancarlo Primo.

6.  Španělsko

 Trenér: Antonio Díaz Miguel.

7.  Polsko

 Trenér: Jerzy Świątek.

8.  Francie

 Trenér: Pierre Dao.

9.  Řecko

 Trenér: Dick Dukeshire.

10.  Nizozemsko

 Trenér: Tom Quinn.

11.  Bulharsko

 Trenér: Ivan Todorov.

12.  Belgie

 Trenér: René Mol.

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  FIBA Europe
  Oficiální stránky FIBA (archív)
  Sportovní statistiky
  Lingua sport
  Rudé právo

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů
Basketbal v roce 1979
Basketbal v Itálii
Sportovní události v Itálii
Sportovní události v Turíně
Sport v Mestre
Sport v Sieně
Sport v Gorizii
Sport v Itálii v roce 1979
Sport v Evropě v roce 1979